Анатолий Викторович Брыков (16 июля 1921, Брянск — 30 ноября 2007, Москва) — член научной группы акад. М. К. Тихонравова, один из создателей Первого искусственного спутника Земли, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Лауреат Ленинской премии, Академик Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Летом 1941 года Анатолий Брыков закончил второй курс Брянского института транспортного машиностроения и через 10 дней после начала ВОВ вместе с другими студентами и молодыми рабочими города был призван на защиту Отечества. В годы войны участвовал в составе военно-строительных частей 6-й сапёрной армии в строительстве в том числе на подступах к Брянску, Пензе, Куйбышеву, Москве различных инженерных сооружений.

В конце войны оставшимся в живых студентам предоставили возможность продолжить учёбу. А. В. Брыков в марте 1945 г. поступил в Московский механический институт, через 3 года (в 1948) преобразованный в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Над дипломным проектом работал в конструкторском бюро под руководством Александра Давидовича Надирадзе. 15 июня 1949 года успешно защитил дипломный проект, окончил институт по специальности «Проектирование и производство ракетного вооружения» и получил диплом с «отличием».

Предполагалось, что и дальнейшая работа А. В. Брыкова продолжится в данном КБ. Однако в это время представителю военного министерства из Академии артиллерийских наук (ААН) было предоставлено право выбрать из выпускников МИФИ лучших студентов для работы в недавно созданном в 1946 г. НИИ-4, относившемся к ААН и работавшем над исследованием вопросов ракетного вооружения. Так А. В. Брыков оказался в НИИ-4.

В институте он был определён м.н.с. в управление Михаила Клавдиевича Тихонравова, разрабатывавшее вопросы, связанные с жидкостными баллистическими ракетами, и включавшее несколько отделов: отдел конструирования ракет, два отдела, занимавшиеся исследованиями вопросов, связанных с двигателями и топливом, и баллистический отдел, занимавшийся разработкой вопросов, связанных с теорией полёта ракет упомянутого вида.
Баллистический отдел ещё только создавался, в основном из молодых инженеров. 20 июля 1949 года его состав пополнил и А. В. Брыков.

К этому времени после разработки ещё в РНИИ проекта высотной ракеты ВР-190 (на основе усовершенствованной трофейной ФАУ-2) группа М. К. Тихонравова, в которую на то время входили И. М. Яцунский, Г. Ю. Максимов, Л. Н. Солдатова и Я. И. Колтунов и только что присоединился А. В. Брыков, поставила перед собой задачу многоступенчатой жидкостной баллистической ракеты, способной вывести на орбиту искусственного спутника Земли космический корабль с человеком на борту. В основе этого дерзкого научного замысла М. К. Тихонравов, основываясь на малоизвестных работах К. Э. Циолковского, предложил использовать пакет-схему ракеты, что позволяло осуществить этот замысел на основе уже имевшегося на то время технического уровня советской промышленности.

Первые доклады М. К. Тихонравова о предварительных итогах этих исследований на научно-техническом совете (НТС) института в 1948 году и на первой научно-технической конференции НИИ-4 в марте 1950 года встретили недружелюбный отклик (что объяснялось не только непониманием или узостью мышления отдельных собравшихся, но и той тяжёлой обстановкой, которая сложилась в народном хозяйстве страны после окончания войны и стремлением ответственно распоряжаться весьма ограниченными средствами на научные исследования и разработки). В 1950 г. М. К. Тихонравов был переведён с поста руководителя управления на должность научного консультанта, а его сотрудникам — запрещено продолжать заниматься космической тематикой (в рабочее время).

Научные отчёты, содержащие выполненные разработки управления по многоступенчатым ракетам «пакетной» схемы, в начале 1951 года были направлены в ОКБ С. П. Королёва. В связи с напряжённой международной обстановкой (усиливающейся угрозой безответного ядерного удара по СССР со стороны США) была осознана необходимость в создании баллистической ядерной ракеты с дальностью стрельбы 8-10 тыс. км и С. П. Королёву удалось заказать выполнение этой разработки силами НИИ-4 (а именно, группой Тихонравова). А поскольку МБР указанной дальности почти всегда может служить ракетой-носителем и для искусственного спутника Земли, то это дало возможность продолжения исследований и по указанному направлению.

Во второй половине 1951 года группа Тихонравова пополнилась Игорем Константиновичем Бажиновым (самолётчиком) и Олегом Викторовичем Гурко (двигателистом). Оба только что окончили МАИ, были хорошо знакомы с идеями Михаила Клавдиевича (как своего дипломного руководителя) и целенаправленно стремились попасть в группу Тихонравова.

С начала 1954 г. в НИИ-4, опять же по заказу ОКБ С. П. Королёва, началась новая тема: «Исследования по вопросу создания искусственного спутника Земли». Узнали об этом члены группы Тихонравова ещё раньше — 16 сентября 1953 года. Начать работать по ней группе разрешили, не дожидаясь формального открытия темы…

Эти разработки привели к созданию в стране межконтинентальной двухступенчатой баллистической ракеты (МБР) Р-7 — самой совершенной в мире на то время. Принципиально с помощью неё была решена задача обороноспособности страны, а 4 октября 1957 г. она обеспечила вывод на орбиту первого ИСЗ.

Однако, как боевая ракета, Р-7 имела существенные недостатки, поэтому в мае 1959 года было принято решение о создании двухступенчатой МБР с последовательным расположением ступеней — Р-16, что уже было под силу отечественной промышленности. При первом испытании Р-16 (24 октября 1960) ракета взорвалась при старте, погибли люди, в том числе маршал М. И. Неделин и ряд ведущих разработчиков ракеты Р-16.

Завершить разработку ракеты удалось лишь к концу 1961 года. В задачу А. В. Брыкова при этом входило рассмотрение различных схем составления «пакета» из одинаковых ракет (принципиального аналога современного Универсального ракетного модуля), оценка обеспечения требований надёжности, в частности, оценка возмущений у основной ракеты после разделения, определение весовых характеристик связей (элементов конструкции, объединяющих отдельные ракеты в «пакет»), а также выбор тех предложений для дальнейшего рассмотрения, которые окажутся наиболее простыми в осуществлении. Полученные при этом показатели обсуждались в ОКБ С. П. Королёва с создателями Р-7 в самом начале её разработки и в дальнейшем использовались: Максимовым — для оценки устойчивости полёта «пакета» после разделения, Солдатовой — для определения способов переливания топлива и оценки аэродинамических характеристик «пакета», Колтуновым — для анализа возможностей надёжного старта «пакета».

Общие усилия членов группы завершились разработкой двух вариантов проекта опытного «пакета» из трёх ракет: первый вариант — «пакет» из трёх ракет Р-2 с предельной дальностью полёта 1540 км, второй — «пакет» из трёх ракет Р-3 с предельной дальностью полёта порядка 8000 км.
Вскоре А. В. Брыков рассмотрел ещё три задачи. Во-первых, задача анализа погрешностей вывода спутника на заданную орбиту, обусловленных отделением спутника от носителя. Во-вторых, задача, связанная с конструкторской проработкой автоматизированного спутника, компоновкой его элементов и составлением весовой сводки. В-третьих, задача оценки вероятности столкновения спутника с естественными космическими телами, движущимися вблизи Земли. Последняя задача стала первой печатной работой А. В. Брыкова на страницах журнала «Ракетная техника», а все три легли в основу его кандидатской диссертации.

Впоследствии А. В. Брыков также участвовал в разработке второго и третьего ИСЗ, автоматических лунных станций и многих других разработок в области космической техники. Более подробно его научный вклад описан в книге учёного «50 лет в космической баллистике». А. В. Брыков как ответственный исполнитель участвовал и в разработке монументального исторического труда «Ретроспективный анализ развития ВКС и космической техники» (Издательство в/ч 73790, 1995 год).

Всего за 50 лет работы в институте (НИИ-4, 50 ЦНИИ, 4 ЦНИИ) А. В. Брыковым было обнародовано более 250 научных работ, в том числе 125 печатных. При этом первая из написанных им статей «Оценка метеорной опасности для полётов ИСЗ» была обнародована в одном из выпусков журнала «Ракетная техника» в 1955 году. А последняя статья «Проблема использования теории смещённого оценивания в задачах обеспечения управления полетом космических аппаратов» — в последнем номере журнала «Космические исследования» (Том 37, № 2) в 1999 году.

А. В. Брыков — автор 22 свидетельств на изобретения, под его руководством подготовлен 21 кандидат наук.

А. В. Брыков похоронен 3 декабря 2007 г. на Невзоровском кладбище г. Ивантеевка (Пушкинский р-н Московской области) на Аллее почётных захоронений.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации,
 Лауреат Ленинской премии,
 орден «Знак почёта»,
 орден Трудового Красного Знамени,
 орден Отечественной войны II степени,
 16 медалей.
 Академик Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
 доктор технических наук, профессор

Литература 
 Карпенко А. В., Уткин А. Ф., Попов А. Д. Отечественные стратегические ракетные комплексы. — СПб., 1999.
 Авдеев Ю. Ф., Брыков А. В., Горьков В. Л. и др. Под. ред.: Титов Г. С., Брыков А. В. Проблемы дислокации космических аппаратов в окрестностях либрации системы Земля-Луна. — М., 1979. 208 с.
 Брыков А. В. К тайнам вселенной. — М.: изд-во «Инвенция», 1993 г. 22 печ. л. (350 с.) (о М. К. Тихонравове и его группе). Тираж 300 шт.
 Брыков А. В. У космоса в плену (к 100-летию М. К. Тихонравова) — М.: ЦПТ МИА. 2000. — 120 с. — ISBN 5-93535-001-7.
 Брыков А. В. Как родился первый спутник // Болшево: Литературный историко-краеведческий альманах. — Ярославль: Верхняя Волга, 2001. — № 4. — C. 14-42.

Ссылки 
 Брыков А. В. Справедливость должна восторжествовать! (о допущенных в ряде изданий существенных искажениях в отражении истории создания отечественной ракетной техники)
 Бажинов И. К., д.т. н. О работах группы М. К. Тихонравова в НИИ-4 Министерства обороны СССР // «Космонавтика и ракетостроение» 2002 № 1, с.159-175.
 Голованов Я. К. Капля нашего мира. Глава «Самый первый» (О создателях Первого искусственного спутника Земли).
 

 Упавшие или блокированные ссылки (копии могут быть в web-врхивах)
 Брыков А. В. 50 лет в космической баллистике. — М.: СИП РИА, 2001. — 50 с. — ISBN 5-89354-138-3 (доступ блокирован)
 Памяти А. В. Брыкова// Новости космонавтики, 2008, № 01 (300).

Примечания 

Выпускники МИФИ
Основоположники советской космонавтики
Персоналии:Космонавтика СССР
Конструкторы ракетно-космических систем
Машиностроители
Сотрудники ЦНИИмаш
Похороненные на Невзоровском кладбище
4-й ЦНИИ Минобороны России